Superliga je predstavljala prvi razred odbojkaškog prvenstva Hrvatske za žene u sezoni 2020./21.  
U "Superligi" je sudjelovalo12 klubova, a prvak je postala "Mladost" iz Zagreba.

Sustav natjecanja 
Natjecanje u "Superligi" se igralo u dva dijela: 
 Prvi dio - 12 klubova je igralo dvokružnu ligu (22 kola) 
 Doigravanje - igraju prve 4 ekipe iz "Prvog dijela", poluzavršnica i završnica na dvije pobjede

Sudionici 

 
 

  

 Superliga 
 Brda, Split 
 Dinamo, Zagreb 
 Dubrovnik, Dubrovnik 
 Enna Vukovar, Vukovar
 Kaštela, Kaštel Stari, Kaštela 
 Marina Kaštela, Kaštel Gomilica, Kaštela 
 Mladost, Zagreb 
 Olimpik, Zagreb 
 Osijek, Osijek 
 Poreč, Poreč 
 Rijeka CO, Rijeka 
 Split, Split

Ljestvice i rezultati

Prvi dio

Ljestvica

Rezultatska križaljka

Doigravanje za prvaka 
 - domaća utakmica za klub1 
 - gostujuća utakmica za klub1

 Igrano od 10. do 29. travnja 2021.

Doigravanje za ulazak u Superligu  
 igra se na dvije dobivene utakmice 

 - domaća utakmica za klub1 
 - gostujuća utakmica za klub1

 Igrano od 25. travnja do 8. svibnja 2021.

Povezani članci 
 Superliga (žene) 
 1. HOL 2020./21. 
 1. B HOL 2020./21.
 2. HOL 2020./21.

Vanjske poveznice 
 z.superliga.hr 
 hos-cvf.hr, Hrvatski odbojkaški savez 
 natjecanja.hos-cvf.hr 
 odbojka.hr

Izvori 
 
 natjecanja.hos-cvf.hr, Arhiva 
 natjecanja.hos-cvf.hr, SUPERLIGA – seniorke (2020./21.), pristupljeno 11. svibnja 2021. 
 natjecanja.hos-cvf.hr, SUPERLIGA – seniorke (2020./21.), wayback arhiva 
 z.superliga.hr, Poredak - Prvi krug natjecanja (2020./21.), wayback arhiva 

  

 
 

2020-21